Vaglia cambiario – titolo di credito emesso dalla Banca d'Italia
Vaglia postale – titolo di credito emesso da Poste italiane per il trasferimento di somme di denaro 
Vaglia – comune della città metropolitana di Firenze